Lydia steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Lydia (Vorname)
 (110) Lydia, ein Asteroid
 eine antike Landschaft bzw. Königreich in Kleinasien, siehe Lydien
 Lydia (Provinz), eine entsprechende römische Provinz
 Lydia (Bibel), eine Purpurhändlerin, über die die Bibel in der Apostelgeschichte 16 berichtet
 Lydia (Sängerin) (* 1980), spanische Popsängerin 
 Lydia (Schiff), ein ehemaliges Kombischiff
 Lydia (Zeitschrift), christliche Frauenzeitschrift
 Huize Lydia, ein Gebäude in Amsterdam
 Mehrzahl für das antike Gefäß Lydion
 Lydia (), ist ein Dorf im Regionalbezirk Kavala, Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lydia (Alabama)
 Lydia (Kansas)
 Lydia (Louisiana)
 Lydia (Minnesota)
 Lydia (South Carolina)
 Lydia (Texas)
 Lydia (Virginia)
 Lydia (West Virginia)
 Lydia Mills (South Carolina)

Siehe auch:
 Lydie
 Lidia
 Lüdia, der Filmpreis der Stadt Lünen